

Codici 
 ABH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alpha (Australia)

Musica 
 A.B.H. – gruppo musicale nazipunk

Altro 
 Abh – fazione dell'universo Seikai no monshō
 ABH – sigla automobilistica dell'Abcasia